

Architettura 
 Stadion Lachen – stadio situato a Thun (Svizzera)

Geografia

Germania 
 Lachen – comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Lachen-Speyerdorf – ex comune ora frazione di Neustadt an der Weinstraße, città extracircondariale (Renania-Palatinato)

Svizzera 
 Lachen – comune nel distretto di March (Canton Svitto)
 Lachen – quartiere di San Gallo, città nel distretto di San Gallo (Canton San Gallo)